LML est un mot ou un acronyme qui peut désigner :
 Laboratoire de mécanique de Lille ;
 Lightweight markup language, terme anglais pour Langage de balisage léger utilisé dans le domaine informatique.